Turan-Xah ibn as-Sàlih Ayyub, sultà aiubita d'Egipte (1249-1250) i emir de Hisn Kayfa i Damasc 
 Al-Muàddham Turan-Xah, emir aiubita del Iemen (1173-1181)